Чум — узловая железнодорожная станция Сосногорского региона Северной железной дороги в Республике Коми у берега реки Уса. Товарные операции не производятся.

От станции Чум начинается действующий участок Трансполярной магистрали «Чум — Обская — Лабытнанги». На станции Чум делают остановку поезда дальнего следования до Воркуты и Лабытнанги, а также местные поезда «Инта 1 — Воркута» и «Лабытнанги — Воркута». Поезда маршрута «Лабытнанги — Воркута» разворачиваются на станции Сейда и проходят станцию Чум дважды.

Дальнее следование по станции 
По состоянию на декабрь 2018 года по станции курсируют следующие поезда дальнего следования:

См. также 
 110 км (платформа, Северная железная дорога)

Ссылки 
 Расписание по ст. Чум
 

Станции Сосногорского региона Северной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Коми
Узловые железнодорожные станции